

Astronomia 
 Cratere Luqa – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Luqa – comune nel sud est dell'isola di Malta

Persone 
 Qusta ibn Luqa – medico, scienziato e traduttore melkita di cultura greco-bizantina